В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Джанет Ньюберрі і Венді Овертон виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Стап і Вірджинія Вейд 4-6, 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

 Мона Шалло /  Пем Тігуарден (чвертьфінал)
 Інгрід Бентцер /  Ісабель Фернандес (чвертьфінал)

 Джанет Ньюберрі /  Венді Овертон (чемпіонки)
 Сью Стап /  Вірджинія Вейд (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston